Верстак:

 Верстак — рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и других материалов.
 Верстак, Дмитрий Михайлович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Верстак, Таня (род. 1942) — победительница конкурса Мисс Австралия и конкурса Мисс Интернешнл.